Pseudolagarobasidium är ett släkte av svampar. Pseudolagarobasidium ingår i familjen Phanerochaetaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pseudolagarobasidium